WIU steht für:
 Western Illinois University
 Wadi International University

wiu steht für:
 Wiru (ISO-639-3-Code), Papuasprache der Wiru in der Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

WIU